

Toponymie

 Porąb, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Porąb, un village dans la voïvodie de Poméranie